Caroline Abbé – calciatrice svizzera
 Franz Abbé – ginnasta tedesco

Pagine correlate 

 Abbe